Манирапториформы  — группа хищных динозавров, входящая в группу целурозавров (Coelurosauria).

Название впервые было использовано в 1995 году Томасом Хольцем. Хольц дал определение в 1996 году как группы, состоящей из последнего общего предка Arctometatarsalia и Maniraptora и всех его потомков. Хольц думал тогда, что Ornithomimosauria и Tyrannosauroidea являются сестринскими таксонами в пределах клады Arctometatarsalia. Новые исследования вскоре вынудили его пересмотреть своё мнение. В 1998 году Пол Серено дал другое определение: группа, состоящая из последнего общего предка Ornithomimus и Neornithes и всех их потомков. Это определение исходило из того, что Ornithomimidae являются сестринской группой Eumaniraptora.

1 Maniraptoriformes, 2 Ornithomimosauria, 3 Maniraptora, 4 Therizinosauroidea, 5 Therizinosauridae, 6 Alvarezsauridae, 7 Oviraptorosauria, 8 Oviraptoridae, 9 Ingeniinae, 10 Paraves, 11 Avialae, 12 Aves, 13 Ornithurae, 14 Deinonychosauria, 15 Troodontidae, 16 Dromaeosauridae, 17 Unenlagiinae, 18 Microraptoria, 19 Dromaeosaurinae

Примечания

Литература 
 

Целурозавры